Сенгирбекова, Ляйла Султанкызы (, родилась 18 декабря 1977 года в Шымкенте) — казахстанская телеведущая, директор детского телеканала «Балапан» АО РТРК «Казахстан», автор и ведущая ток-шоу «Әйел Бақыты», телевизионный продюсер, медиа-менеджер и известный журналист. Одна из победителей IV Республиканского Конкурса телевизионных и радиопрограмм «Алтын жұлдыз» с программой «Сазды тілек» на телеканале ТРК «Шаһар». Жюри реалити-шоу «SuperStar KZ». Заслуженный деятель Казахстана (2015).

Образование 
В 1999 году окончила факультет журналистики, Казахского национального университета имени аль-Фараби. C 1997 по 1998 года проходила курсы телерадиожурналистики «Интерньюс-Казахстан».

Карьера 
Карьеру телеведущего начала с 1997 года на телеканале ТРК «Шаһар».
О выборе своей профессии рассказывает: «У японцев есть поверье, что ребенок уже в раннем детстве выбирает свою дальнейшую профессию. Если выбрал машинку — будет водителем, выбрал конструктор — будет строить дома. Отчасти это правда. Моя бабушка, преподаватель казахского языка и литературы, постоянно подталкивала меня к участию в олимпиадах по этим предметам. Возможно, благодаря этому я и стала журналистом. С самого начала моей карьеры я очень люблю и уважаю свою профессию.»

С 1999 по 2003 год находилась в должности продюсера телеканала ТРК «Шаһар».

С 2003 по 2006 год находилась в должности директора телеканала «Hit TV».

В 2008 году становится программным продюсером АО РТРК «Казахстан».

С августа месяца и по настоящее время находится в должности Генерального директора ТОО «KazMedia Mobile».

С 2011 года является главным редактором издательства «Кино+Сериал».

С 4 мая 2012 года вступила в должность директора детского телеканала «Балапан».

Является автором и ведущим ток-шоу «Әйел Бақыты» на телеканале «Казахстан».

9 ноября 2017 года канал TENGRI TV на YouTube анонсирует презентацию проекта «Эфир» на казахском языке от Ляйлы Султанкызы.

21 декабря 2017 года стало известно о переходе известной ведущей на «Седьмой канал».

С 1 января 2018 года становится членом Совета директоров «Седьмого канала».

Достижения 
 1996 — Премия «Алтын жулдыз» от Союза журналистов Казахстана;
 2014 — Нагрудный знак «Отличник культуры»;
 2015 — присвоено почётное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері» (Заслуженный деятель Казахстана);
 2018 — Член совета деловых женщин Национальной палаты предпринимателей «Атамекен»;
 2021 (25 июня) — Благодарственное письмо Президента РК в сфере СМИ — за значительный вклад в развитие СМИ страны.;
 2022 (17 марта) — Указом президента РК награждёна медалью «Ерен Еңбегі үшін» (За трудовое отличие);

Примечания 

 Персоны дня. 7 мая 2015 год. kazpravda.kz
 Женщины, которыми мы гордимся
 Медийные личности страны поддержали эстафету «Люби своё дело». 3 февраля 2017 года. kazpravda.kz
 Ляйла Султанкызы: Ребенок, воспитанный по казахским традициям, не вырастет плохим человеком!. 9 января 2017 года. pandaland.kz
  О победителях IV Республиканского Конкурсе телевизионных и радиопрограмм «Алтын жулдыз». internews.kz
 Жахан Утаргалиев о Зеленском и образе жездухи. «The Эфир» с Ляйлой Султанкызы. 11 мая 2019 года. tengrinews.kz
 Ляйля Султанкызы и муж Кайрат. 9 ноября 2018 года. nur.kz
 Сколько зарабатывает на Instagram Sekavines? The Эфир с Ляйлой Султанкызы. 17 ноября 2018 года. tengrinews.kz

Ссылки 
 Ляйла Султанкызы в Instagram
 Ляйла Султанкызы в Facebook
 Ляйла Султанкызы в Twitter
 Официальный канал ток-шоу «Әйел Бақыты» на YouTube
 Официальный канал ток-шоу «The Эфир» с Ляйлой Султанкызы на YouTube

Телеведущие Казахстана
Продюсеры Казахстана
Журналисты Казахстана